Adam Hunt (darter), een Engels dartsspeler
 Adam Hunt (poppenspeler), een Amerikaans poppenspeler